Парламентские выборы в Мексике состоялись 7 июня 2015 года. Были избраны 500 депутатов палаты депутатов. Выборы проходили по смешанной системе: 200 депутатов было избрано на основе системы пропорционального представительства и 300 депутатов по мажоритарным одномандатным округам.

Победу на выборах одержала правящая Институционно-революционная партия. Выборы проходили в напряженной обстановке, когда ряд организаций пытались помешать голосованию.

Результаты

См. также 
 Парламентские выборы в Мексике (2021)

Примечания 

Выборы в Мексике
Мексика
2015 год в Мексике
События 7 июня
Июнь 2015 года